Ансар Чалангов (; род. 30 октября 1979, Сокулук, Сокулукский район, Чуйская область, Киргизской ССР, СССР) — российский боец смешанных единоборств.

Звания 
 Чемпион мира по версии «WAFC»;
 Победитель командного чемпионата мира и чемпион мира по версии M-1 Global;
 Бронзовый призёр Чемпионата мира в Красноярске;
 Бронзовый призёр Чемпионата Азии;
 Двукратный чемпиона Кыргызской Республики;
 Двукратный чемпиона Международного турнира памяти В.Гордеева;
 Трёхкратный чемпион мира по боям без правил;
 Абсолютный чемпион Черноморского побережья.

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align=center|14-5
| Данило Перейра
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Challenge 20 — 2009 Finals
|3 декабря 2009
|align="center"|1
|align="center"|3:17
|Санкт-Петербург, Россия
|Финал командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Мэтт Торп
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Challenge 19 — 2009 Semifinals
|26 сентября 2009
|align="center"|1
|align="center"|0:41
|Ростов-на-Дону, Россия
|Полуфинал командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Владимир Опанасенко
|Сабмишном (удушение сзади)
|LF — Legion Fight 4
|12 июня 2009
|align=center|1
|align=center|2:29
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
| Джейсон Джонс
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Challenge 9 Russia
|21 ноября 2008
|align="center"|2
|align="center"|1:28
|Санкт-Петербург, Россия
|9-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|10-5
| Сергей Шитиков
|Сабмишном (удушение сзади)
|LF — Legion Fight 3
|17 августа 2008
|align=center|1
|align=center|1:06
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-5
| Эулохио Фернандес
|Сабмишном (замок ступни)
|M-1 Challenge 4 Battle On The Neva 2
|27 июня 2008
|align="center"|1
|align="center"|1:18
|Санкт-Петербург, Россия
|4-й этап командного чемпионата мира
|-
|Поражение
|align=center|8-5
| Адлан Амагов
|Решением (единогласным)
|Perm Regional MMA Federation — MMA Professional Cup
|25 апреля 2008
|align=center|2
|align=center|5:00
|Пермь, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-4
| Юта Ватанабе
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 2 Russia
|3 апреля 2008
|align="center"|1
|align="center"|2:13
|Санкт-Петербург, Россия
|2-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Сергей Подячих
|Техническим нокаутом (удары)
|LF — Legion Fight 2
|23 февраля 2008
|align=center|1
|align=center|2:37
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-3
| Ник Томпсон
|Удушающий прием
|BODOG FIGHT — USA vs. Russia
|2 декабря 2006
|align="center"|1
|align="center"|4:59
|Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2
| Джош Косчек
|Удушающий прием
|UFC Ultimate Fight Night 4
|6 апреля 2006
|align="center"|1
|align="center"|3:29
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
| Тиагу Алвис
|Технический нокаут
|UFC 56 Full Force
|19 ноября 2005
|align="center"|1
|align="center"|2:25
|Лас-Вегас, Невада, США
|Дебют в UFC
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Деннис Холлман
|Технический нокаут (остановка боя секундантами)
|Euphoria — USA vs. Russia
|14 мая 2005
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Дэйв Стрэссер
|Удушающий прием
|M-1 MFC — Russia vs. the World 7
|5 декабря 2003
|align="center"|1
|align="center"|0:53
|Санкт-Петербург, Россия
|Бой за титул чемпиона мира
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Владимир Юшко
|Болевой на руку
|M-1 MFC — Russia vs. the World 6
|10 октября 2003
|align="center"|1
|align="center"|2:16
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Денис Комкин
|Единогласное решение судей
|M-1 MFC — Russia vs. the World 5
|6 апреля 2003
|align="center"|1
|align="center"|10:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Андрей Рудаков
|Технический нокаут
|WAFC World Championship 2003
|15 марта 2003
|align="center"|2
|align="center"|2:29
|Москва, Россия
|Финал чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Вительмо Кубис
|Болевой на руку
|WAFC World Championship 2003
|15 марта 2003
|align="center"|1
|align="center"|1:55
|Москва, Россия
|Полуфинал чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Кшиштоф Кулак
|Удушающий прием
|WAFC World Championship 2003
|15 марта 2003
|align="center"|1
|align="center"|2:39
|Москва, Россия
|Четвертьфинал чемпионата мира
|}

Ссылки 
 Профиль Ансара Чалангова на сайте Sherdog
 Профиль на сайте fighttime.ru

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы M-1
Чемпионы мира по панкратиону